Frederico I do Sacro Império Romano-Germânico  — conhecido como "Imperador Frederico Barbarossa"
Frederico I da Áustria
Frederico I da Dinamarca
Frederico I da Prússia
Frederico I da Suécia
Frederico I de Württemberg
Frederico I da Lorena
Frederico I de Baden
Frederico I, Eleitor da Saxônia ou Frederico I de Wettin
Frederico I Gonzaga  ou Frederico I de Mântua 
Frederico I do Palatinado-Simmern  

Desambiguações de antropônimos